Världscupen i freestyle 2012/2013 var en internationell tävlingsserie som anordnades av FIS.
Världscupen inleddes den 8 december 2012 i Nakiska, Kanada och avslutades den 26 mars 2013 i Sierra Nevada, Spanien.

I freestyle-världscupen ingår flera olika tävlingsgrenar; skicross, puckelpist, halfpipe, hopp och slopestyle.

Säsongen vanns på herrsidan av Mikael Kingsbury, Kanada och på damsidan av Mengtao Xu, Kina.

Tävlingsprogram 
Förklaring: SC = skicross. MO = puckelpist. DM = parallell-puckelpist. HP = halfpipe. AE = hopp. SS = Slopestyle.

Externa länkar 
 FIS-Ski.com: Freestyle kalender.

Freestyle
2012/2013